Borghouts ist der Familienname von:

 Harry Borghouts (* 1943), niederländischer Politiker und Sohn von Johannes Borghouts
 Johannes Borghouts (1910–1966), niederländischer Offizier und Politiker